James Fisk ist der Name folgender Personen:

* James Fisk (Politiker) (1763–1844), US-amerikanischer Politiker (Vermont)
 James Fisk (Unternehmer) (1834–1872), US-amerikanischer Unternehmer